Casp peut désigner :
le nom en aragonais de la ville de Caspe en Aragon (Espagne).

Casp est également un patronyme porté par :
Xavier Casp (1915-2004), écrivain et militant politique valencien.

CASP est l’acronyme de :

 Centre spatial de Cannes
Centre d'action sociale protestant

Voir aussi
Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, une comarque aragonaise située dans la province de Saragosse.